Ковнацкий — фамилия; имеет женскую форму .* Ковнацкий, Адам (род. 1989) — американский боксёр-профессионал польского происхождения.
 Ковнацкий, Давид (род. 1997) — польский футболист, нападающий.
 Ковнацкий, Ярослав Игнатьевич (1919—1992) — полный кавалер Ордена Славы, командир отделения автоматчиков, гвардии старший сержант.